Het at-large congresdistrict van Alaska is het enige congresdistrict van de Amerikaanse staat Alaska. Qua oppervlakte is het district het grootste congresdistrict van de Verenigde Staten en een van de grootste verkiezingsdistricten ter wereld. 

Het district werd gevormd toen Alaska op 3 januari 1959 tot staat van de Verenigde Staten werd benoemd. Sindsdien heeft Alaska altijd één congresdistrict gehad.

Sinds 1973 is de Republikein Don Young de afgevaardigde voor het district.

Kiezers

Presidentsverkiezingen 
Tijdens presidentsverkiezingen stemde het district als volgt.

Congresdistrict van Alaska